Koolwijk ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia van Koolwijk (* 1961), deutsche Künstlerin und Fotografin
 Ryan Koolwijk (* 1985) ist ein niederländischer Fußballspieler